Башкино — топоним в России:

 Башкино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Башкино — посёлок при станции в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Башкино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Башкино — железнодорожная платформа Киевского направления Московской железной дороги в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Башкино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Башкино — деревня в Белёвском районе Тульская области.
 Башкино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.